

Informatica
NATURAL – linguaggio informatico
♮ – simbolo, chiamato in campo informatico natural, utilizzato per il bequadro

Musica 
 Natural – gruppo musicale statunitense
 Natural – album di Peter Andre del 1996
 Natural – singolo di Peter Andre del 1997
 Natural – singolo degli S Club 7 del 2000
 Natural – album di Noelia del 2003
 Natural – album di Celso Fontana del 2003
 Natural – album degli Orange Range del 2005
 Natural – singolo degli Imagine Dragons del 2018